Les Hommes-grenouilles est une histoire de la série Spirou et Fantasio (1951)
 Les Hommes-grenouilles (The Frogmen) est un film de Lloyd Bacon (1951)